David C.H. Austin – angielski ogrodnik, pisarz, twórca wielu odmian róż, znanych jako róże angielskie
 David Austin (aktor)
 David Austin (rysownik)
David Austin (gitarzysta)